Svetlanov steht für:

 Jewgeni Fjodorowitsch Swetlanow, ein russischer Dirigent, Komponist und Pianist.
 (4135) Svetlanov, ein nach Jewgeni Fjodorowitsch Swetlanow benannter Asteroid